mentorstvo, odnos u kojem iskusnija osoba pomaže manje iskusnoj, npr. kod diplomskog rada
 Mentor, Ohio, mjesto u SAD, na sjevernoj obali savezne države Ohio, nedaleko od Clevelanda. 
 Mentor (časopis), list koji je izlazio u Ljubljani (1908. – 1941.)
 Mentor (Odiseja), lojalni Odisejev prijatelj i odgojitelj njegovog sina Telemaha
 Mentor s Rodosa, grčki plaćenik u ratu protiv Perzijanaca.

Izvori 
 ,